Stan na 27 października 2013

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Pretorii (Południowa Afryka).

Honorowy Konsulat Generalny RP w Lusace
 honorowy konsul generalny:  dr Maria Rosalia Ogonowska-Wiśniewska (język konsula polski, angielski, francuski)

Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Pretorii (Republika Południowej Afryki)

Konsulat Honorowy RP w Harare
 konsul honorowy:  dr Krystyna Grabowska (język konsula polski, angielski)

Ambasada RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Abu Zabi
szef placówki: Robert Rostek (ambasador)
Strona Oficjalna

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych